L'édition 2007 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 16 au .

Faits marquants 
 Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant Stanislas Wawrinka en finale. Il décroche ainsi son  ATP.
 En double, František Čermák et Leoš Friedl s'imposent en finale face à Guillermo García-López et Fernando Verdasco. Il s'agit chacun de leur , leur .

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2007
Sport en Allemagne en 2007
Tennis en juillet 2007